Hvítá (isländisch hvít á weiß Fluss) ist der Name folgender Flüsse in Island: 

 Hvítá (Ölfusá) im Süden Islands
 Hvítá (Borgarfjörður) im Westen Islands

Siehe auch:
 Vita (Begriffsklärung)
 Witta